Les Squales de Vauréal sont un club français de baseball, Baseball5, softball & rookie-ball situé à Vauréal dans le Val-d'Oise. Il accueille les joueurs à partir de 4 ans.

Historique 

Le club a été créé en  par Rémy Bigot, Martine Bodénan, Michel Hannecart et Didier Piard. Michel Hannecart en fut le premier président. Intitulé les Alizés lorsqu'il était encore une section de l'Association sportive de Vauréal, le club a pris son indépendance en 1987. Les licenciés et dirigeants ont choisi le futur nom parmi une liste proposée par les membres du bureau. Leur préférence a été pour ce requin au profil agressif, dont le nom rime avec celui de la commune. En 1988, l'association enregistrait alors 53 licenciés.

En 1989, le club s’affilie à la Fédération Française de baseball, softball et cricket, joue son premier championnat et présente deux équipes dans le championnat du Val d'Oise : une minime et une senior.
Toujours en 1989, première apparition de "Squal'mag", le journal de référence du club. Les Squales comptent alors 130 licenciés et le terrain de Vauréal est inauguré en .
1993, création de l'école de baseball de Vauréal après un tournoi regroupant les - de 9 ans au CREPS de Vincennes : les pro-américains de MLB ramènent dans leur valise la petite machine bleue "jugs" qui fonctionne toujours !
Création du premier "rookie ball" des Squales de Vauréal, le tournoi en est à sa édition en 2016. 
Depuis sa création, l'association met un point d'honneur à travailler sur ces équipes jeunes.

En 1995, l'équipe phare passe avec succès la qualification pour accéder en nationale 2 et en 1996 les Squales jouent enfin en nationale 1B, une première saison pleine de satisfaction avec un groupe qui fera parler de lui dans la poule B de l'époque, dite "la poule folle": Cergy, Chaumont, Dijon, Luneville, Paris UC 2, Nancy et Vauréal) et des joueurs mythiques dont : Benoist Thomas, Bigot Enki & Rémy, Capitaine Loïc. 

Le point culminant des licenciés est atteint en 1997, avec 136 licenciés dont 3 équipes minimes et 3 équipes seniors ! Le club reste en nationale et collectionne les titres de championnat de France chez les plus jeunes (benjamins 1998, 1999 et 2002) puis un titre de champion de France minimes en 2003 à Montpellier.
Mais l'équipe « une » perd une partie de ses cadres et descend en régionale à cause de ses finances en 1999 pendant deux saisons. Elle remonte en 2001 à la suite d'une belle année 2000 où elle accède à la troisième marche du podium du championnat de nationale 2 derrière Pessac.
En 2005, les Squales organisent leur premier 24 heures en softball mixte.
Les benjamins décrochent la coupe de France à Rouen en 2009.
Pendant 9 ans l'équipe phare des Squales reste en nationale 1,(avec des hauts et des bas) elle redescend de sa propre initiative (2010) en régionale en partie à cause des finances du club.
Le journal informatique « desquales » (300 numéros, ) a pris le relais du « squalmag » magazine papier (60 numéros)
Cette décennie (2000) voit le chiffre des licenciés baisser et passer sous la barre des 80 licenciés.
Championne de R1 (idf) en 2010 et vice-championne de nationale 2.
De nouveau championne Île-de-France en 2011, elle atteindra une nouvelle fois la finale de nationale 2 mais ne parviendra pas à remporter le titre, s'inclinant contre la réserve du PUC. Mais l'objectif principal est atteint: la remontée en nationale 1 pour 2012 !

Au cours de la création d'une division intermédiaire entre la D1 et la N1 en 2013, les Squales rejoignent le second niveau du baseball français (D2). Ils échappent de peu à la relégation en sortant les voisins des Expos d'Ermont dans les play-down. L'équipe réserve atteint la finale de régionale 2 et sera présente dans la R1 en Île-de-France en 2014.

Les Squales ont accueilli la coupe de France en . Les 9u Squaliens, champions IdF, atteindront la finale de cette coupe, ils s'inclineront en finale contre le club de Val d'Europe.

La division 2, 2014 : Toulouse (Pôle fédéral) 31, Dunkerque (Nord), Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Vauréal (Val-d'Oise), Rennes (Ille-et-Vilaine) et La Rochelle (Charente-Maritime). L'objectif est revu à la hausse cette année avec le renforcement de l'équipe : se qualifier pour les play-off.

2015-Les Squales redescendent en nationale 1, et se maintiennent pour la saison 2016, trois de nos joueurs 12u participent au championnat d'Europe (vice-champions) et aux championnats du monde "Kenko" à Taïwan. Les 12u atteignent la finale du championnat de France (Toulon) et s'inclinent une nouvelle fois contre Val d'Europe.

En 2020, quelques-uns de nos Squales s'inscrivent au premier Open de France de baseball 5. Erwan PRIEUR, Augustin PAUTHE, Axel MAZUEL, Kevin BENITEZ, Ahmed GUESMIA, Lena SELLAM, Emma PATRY, et Chiara ENRIONE-THORRAND et remportent cet Open sous les couleurs des Squales. Ils sont aussi Champions d'Ile de France de Baseball5 en 2018 et 2019. Les Squales réitèrent leur voictoire à l'Open de France 2022 puis s'inclinent en finale face à Thiais en 2023. Ils attendent avec motivation l'Open de France BAseball5 2024 pour à nouveau reconquérir le titre. 
2022 a été une année historique avec les Squales: l'après Covid-19 a permis une remobilisation ce sport d'extérieur. Beaucoup de moins de 6 ans sont venus et ont essayé avec succès le Baseball. En 2022, les Squales comptent avec leurs joueurs: Amina Taleb, Léonie Pauthe, Ahmed Guesmia, Augustin Pauthe et Thomas Morlet plusieurs sélections avec les équipes de France et d'Ile de France et diverses participations et victoires en Championnats d'Europe et en Coupe du monde.
Palmarès 2022: 
- Thomas MORLET (14 ans), victorieux avec l'équipe IDF de l'interligues. Bravo !

- Amina TALEB et Léonie PAUTHE (17 ans): 4 sélections en Equipe de France, 1 sélection en Coupe d'Europe des coupes (Pharaons d'Evry), 1 sélection Open de France Baseball5 (Squales de Vauréal): Championne d'Europe de Baseball Féminin  (EDF), Championne de la Coupe des coupes d'Europe de softball Féminin Senior (Pharaons d'Evry), 6e Championnat d'Europe de Softall Féminin U22 EDF), 7e Championnat Europe Softball Féminin Senior (EDF), Championnes de l'Open de France de Baseball5 (Squels de Vauréal). 3 titres de Championnes d'Europe dans 3 disciplines en 2022  pour nos deux championnes !

- Ahmed GUESMIA et Augustin PAUTHE (19 et 20 ans): 1 sélection en Equipe de France de Baseball5, 1 sélecgtion en équipe de Baseball5: Champions de France de Baseball5 (Squales de Vauréal), 9e Coupe du Monde au Mexique (EDF). Bravo !

Historique des présidents 
Voici la liste des présidents du club:
 Michel Hannecart: 1987 - 1989
 Alexandre Pourtier: 1989 - 1991
 Vincent Fabre: 1991 - 1994
 Gérard Belotti: 1994 - 1998
 Gilles Hurpy: 1998 - 2000
 Martine Bodénan: 2001 -2017
 Raphaëlle Pauthe: 2017-2020
 Jérôme Frugier: 2021-

Stade

Terrain 
Le terrain de baseball du club est appelé le Squalodrome et se situe entre le plateau et le village de Vauréal, chemins des Doucerons, au lieu-dit "les Gats" dans un cadre de verdure exceptionnelle. Vous le trouverez à l'adresse 168 Chemin des Doucerons, 95280 Jouy-le-Moutier. Il est équipé d'eau et d'électricité, d'abris des joueurs, de bullpen, de tribunes de 200 places, d'un back-stop de ,  entièrement clos au champ à , un tunnel de batting, un éclairage d'entraînement et en projet un club house.

Distances 
 au champ gauche (87 mètres)
 au champ centre (100 mètres)
 au champ droit (83 mètres)

Objectifs 
Le club a depuis le début de sa création pour vocation de sensibiliser les enfants et les adultes de la région, particulièrement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au baseball et ses dérivés: le baseball en compétition, le softball en compétition et en loisir, le rookie-ball pour les plus jeunes (à partir de 4 ans) et plus récemment le Baseball5.
 Rookieball: École de baseball mixte (les jeunes joueurs pratiquent les compétitions avec une machine lanceuse de balle ou en "pitching-coach" et tee-ball.
 Baseball: compétition à partir de 5 ans, catégories benjamins (5-9ans), minimes (10-12 ans), cadets (13-15ans), juniors (16-18ans) et espoirs (- de 21 ans), seniors (18 ans et plus) Les filles peuvent jouer au baseball avec les garçons.
 Softball: compétition à partir de 15 ans en soft-féminin, soft-masculin, soft-mixte et équipe de softball loisir.
 Baseball5: compétitions à partir de 9 ans

En 2016, les Squales présenteront 6 équipes dans les différents championnats :
 softball mixte (idf indoor) 
 12u (R1)
 15u (R1)
 15u (R2)
 Sénior 2 (R2)
 Sénior 1 (Nationale 1)

Les tournois 

Traditionnellement, les Squales présentent deux tournois majeurs au cours de l'année :
 Le "rookie-ball" des Squales, tournoi benjamin avec machines ( : 29e Edition)
 Les 24 heures de soft mixte, tournoi seniors en softball fastpitch ()
A ceux-là s'ajoutent: le tournoi d'automne pour les 12u-15u et le tournoi de Baseball5 à partir des 12u jusqu'aux séniors.

Notes et références

Liens externes 
 https://www.instagram.com/squalesvaurealbaseball/?hl=fr
 https://www.facebook.com/VaurealSquales

Club sportif fondé en 1987
Association française fondée en 1987
Vauréal
Club de baseball en Île-de-France
Cergy-Pontoise